

Astronomia 
 Ariadne – planetoida o numerze katalogowym 43

Ludzie

Osoby o imieniu Ariadne

Postaci fikcyjne 
 Ariadne – fikcyjna królowa z filmu Przygody barona Munchausena (grana przez Valentinę Cortese)
 Ariadne – fikcyjna postać z filmu Incepcja (grana przez Ellen Page)
 Ariadne Charlton – fikcyjna postać z filmu Jane Austen na Manhattanie (grana przez Sean Young)
 Ariadne Lewis – fikcyjna postać z serialu telewizyjnego Love Story (grana przez Wendy Hiller)
 Ariadne Oliver (vel Olivier) – fikcyjna postać w powieściach Agathy Christie

Okręty 
 
 „Ariadne” (MF „Ariadne”) – morski prom pasażersko-samochodowy
 „Ariadne” (SMS „Ariadne”) – nazwa okrętów Kaiserliche Marine

Inne 
 Ariadne (Ariadna) – w mitologii greckiej córka Minosa

Zobacz też 
 Ariadna – strona ujednoznaczniająca
 Ariadne auf Naxos – opera Richarda Straussa
 Ariadnes Colles – system wzgórz na powierzchni Marsa
 rodzina planetoidy Flora – niekiedy nazywana rodziną planetoidy Ariadne